Yate steht für:
 Yate, eine Stadt in England
 Yate (Vulkan), ein Vulkan in den Anden
 Eucalyptus cornuta, eine Baumart
 Yate (Telefonanlage), ein Softswitch, der die Funktionalitäten einer Telefonanlage abdeckt

Yaté steht für:
 Yaté, eine Gemeinde in der Südprovinz in Neukaledonien